Пукеруа-Бей (, ) — небольшой посёлок, пригород Порируа, располагающийся в 30 километрах к северу от Веллингтона. На языке маори Puke Rua означает два холма. Население Пукеруа-Бей составляет чуть более полутора тысяч человек, при этом на территории посёлка расположено 89 предприятий малого и среднего бизнеса, в основном связанного с туризмом. Пукеруа-Бей — родина новозеландского режиссёра Питера Джексона, известного по кинотрилогии Властелин Колец. Джексон снял в Пукеруа-Бей свой первый фильм «В плохом вкусе».

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Пукеруа-Бей
Данные по Пукеруа-Бей на сайте Новозеландского Бюро Статистики
Фотогалерея Пукеруа-Бей

Населённые пункты Новой Зеландии